Garda VC – irlandzki klub siatkarski z Dublinu. Założony został w 1992 roku w Templemore jako drużyna college'u. W klubie trenowali członkowie An Garda Síochána. Początkowo klub składał się tylko z jednej męskiej drużyny. W 2007 roku powstała pierwsza drużyna kobieca. Obecnie klub prowadzi łącznie cztery zespoły.

Męska drużyna doszła do finału Pucharu Irlandii (Association Cup), natomiast kobieca drużyna zdobyła dwa mistrzostwa ligowe oraz dwa Puchary Irlandii. Kobieca drużyna w rozgrywkach pucharach od sezonu 2015/2015 występuje pod nazwą Garda Patatas.

Obecnie w klubie grają głównie zawodnicy spoza Irlandii.

Bilans sezonów 
(od sezonu 2005/2006)

Poziom rozgrywek:

Osiągnięcia

męska drużyna 
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  2. miejsce (1x): 2017
 Tarcza Irlandii (Association Shield):
  1. miejsce (1x): 2014

kobieca drużyna 
 Mistrzostwa ligowe:
  1. miejsce (2x): 2018, 2019
  2. miejsce (1x): 2017
  3. miejsce (1x): 2016
 Puchar Irlandii (Association Cup):
  1. miejsce (2x): 2018, 2019
  2. miejsce (1x): 2016
 Tarcza Irlandii (Association Shield):
  2. miejsce (1x): 2015

Bibliografia 
 
 
 

Irlandzkie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1992
Sport w Dublinie